Alexia Delbreil (1981-), psychiatre et médecin légiste française.
 Henri Delbreil ou d'Elbreil (1841-1920), homme politique français, fils d'Isidore Dubreuil.
 Isidore Delbreil (1807-1883), homme politique français.
 Jacques Antoine Delbreil de Scorbiac ou d'Elbreil (1765-1850), homme politique français.